

Patronyme 

 Dina Vierny (1919-2009), modèle, muse et collectionneuse d'art ;
 Sacha Vierny (1919-2001), directeur de la photographie français.

Divers 
 Fondation Dina-Vierny, musée privé parisien.
Patronyme roumain